Соревнования по рэкетсу в одиночном разряде среди мужчин на летних Олимпийских играх 1908 прошли с 27 по 29 апреля. Приняли участие 6 спортсменов из одной страны.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты соревнований